Туйкин — фамилия тюркского происхождения. Произошло от имени «Туйка».

Известные носители:
 Туйкин, Фазыл Каримович (1887—1938), поэт, драматург, историк, собиратель народного фольклора.
 Туйкин, Кабир Каримович (1878—1939), известный писатель, родной брат Фазыла Туйкина .
 Туйкин, Фёдор Иванович (17.06.1949), зоотехник колхоза «Панфиловский» Муромского района Владимирской области.